SRS может означать:
 Молодёжное движение (SRS) представляет собой экстремальные виды отдыха в частности путешествия и выживание в дикой среде
 Хирургическая коррекция пола (Sex Reassignment Surgery)
 Street Racing Syndicate — видеоигра в жанре аркадных автогонок
 Спецификация требований программного обеспечения (Software Requirements Specification).
 Space Rider System— осуществляемый Европейским космическим агентством проект многоразовой космической транспортной системы.
 Источник синхротронного излучения (, англ.) в Дарсберийской лаборатории, в Англии.